Кампо Веинтидос има више значења:

 Кампо Веинтидос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Веинтидос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтидос, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику